Heinrich Erndel ist der Name folgender Personen:

* Heinrich I. Erndel (1569–1623), deutscher Apotheker
 Heinrich II. Erndel (1595–1646), deutscher Mediziner
 Heinrich III. Erndel (1638–1693), deutscher Mediziner